Герцог Раймон-Жак-Мари-Бернар де Нарбон-Пеле (; 24 июня 1771, Фонтане-де-Лек — 31 октября 1855, Париж) — французский парламентарий и дипломат.

Биография 

Сын графа Франсуа-Бернара де Нарбон-Пеле, флотского лейтенанта, и Мари-Элеоноры де Нарбон-Пеле. По матери был внуком виконта Франсуа-Раймона де Нарбона-Пеле.

В 1791 году эмигрировал вместе с семьей. Вернулся во Францию при Консульстве, во времена Империи жил как частное лицо. После Реставрации 17 августа 1815 был назначен членом Палаты пэров. В июне 1817 был направлен послом или поверенным в делах в Неаполь, где оставался до конца 1821 года. 31 августа ордонансом Людовика XVIII возведен в ранг герцога. 9 января 1822 назначен государственным министром и членом Тайного совета.

Несколько раз был секретарем палаты, входил в состав комиссий по законам о каналах, о сокращении общественного долга, ликвидации компенсационных выплат,  дополнительных кредитах, и активно участвовал в дебатах. На заседании 27 марта 1827 горячо возражал против проекта распространения права неприкосновенности пэров на как можно большее число случаев, в том числе в отношении армии.

30 мая 1825 Карл X пожаловал герцога де Нарбон-Пеле в рыцари орденов короля.

Отказался принести присягу Июльской монархии и покинул Верхнюю палату. Был автором «Размышлений, адресованных пэром Франции жителям его департамента по случаю ближайших выборов» (Réflexions adressées par un pair de France aux habitants de son département à l'occasion des prochaines élections, 1830).

Семья 

Жена (07.1788): Анн-Анжелика-Мари-Эмили де Серан де Керфилис (13.09.1770—16.03.1856), дочь герцога Армана-Луи де Серана и Бонны-Мари-Фелисите де Монморанси-Люксембург. В эмиграции была придворной дамой королевы Марии-Жозефины

Не имея детей, Раймон-Жак-Мари назначил наследником герцогства и пэрии своего кузена маркиза Франсуа-Раймона-Эмерика де Нарбон-Пеле (1787—1853), дворянина Палаты короля, внука графа де Нарбон-Пеле-Фрицлара, и субституция была утверждена королевским ордонансом 28 августа 1828, но майорат при этом не был создан. Маркиз умер раньше Раймона-Жака-Мари, и титул герцога де Нарбон-Пеле унаследовал сын Эмерика Теодорик де Нарбон-Пеле (1814—1901), умерший холостым.

Литература 

 , pp. 117—119 
 , col. 829
 , pp. 53—54
 , p. 483
 Histoire biographique de la Chambre des pairs. P., 1829, p. 80
 , p. 65

Ссылки 

 

Дипломаты Франции
Французские эмигранты времён Французской революции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации